Vorhaus steht für:
 Vorhäuschen, ein kleiner Vorbau vor der Haustüre an der Gebäudeaußenseite
 Hausflur, der Zugangsbereich eines Hauses im Inneren (österreichisch)
 Gebäudeeinfahrt, bei Gebäuden die straßenseitige Durchfahrt zum Innenhof (österreichisch)

Vorhaus ist der Name folgender Personen
 Bernard Vorhaus (1904–2000), US-amerikanisch-britischer Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 David Vorhaus (* 1948), US-amerikanischer Musiker und Filmkomponist
 Gwyneth Vorhaus (1946–1996), US-amerikanische Juristin und Sachbuchautorin

Weiteres:
 Schloss Vorhaus, Polen
Siehe auch:
 Vorderhaus
 Vorhauser